Рибадумия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сальнес. Занимает площадь 19,6 км². Население — 5028 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ribadumia, Turismo Rías Baixas

Муниципалитеты Понтеведры